Municipio de Morris puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Morris (condado de Arkansas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Arkansas.
 Municipio de Morris (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Morris (condado de Grundy, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Morris (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Morris (condado de Stevens, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stevens.
 Municipio de Morris (condado de Sullivan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Morris (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.
 Municipio de Morris (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de Morris (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Morris (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Morris (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Morris (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Morris (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.
 Municipio de Morris (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.